Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Novak Đoković, aki ezúttal is megvédte címét, és ezzel hatodik Australian Open győzelmét szerezte meg.

A 2005-ben döntőt játszó Lleyton Hewitt utolsó tornája volt visszavonulása előtt. A második körben esett ki, mután vereséget szenvedett David Ferrertől.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei
 Eredménytábla
 Selejtező eredménytáblája 

F1